Le pot, ou écolier, est un format français de papier défini par l'AFNOR avec les dimensions suivantes : .

Pot